Валентин Григорьевич Оленик (, , Кемеровская область, РСФСР, СССР —  (по другим сведениям 15 февраля 1987), , РСФСР, СССР) — советский борец классического стиля, серебряный призёр олимпийских игр, чемпион и призёр чемпионата мира, неоднократный чемпион и призёр чемпионатов СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1966). Заслуженный тренер СССР (1976). Судья международной категории (1975). Кандидат педагогических наук (1973).

Биография 
Родился в 1939 году в посёлке Бунгур близ Сталинска (ныне Новокузнецк). После окончания Бунгурской семилетней школы учился в ремесленном училище № 1 и, получив профессию вальцовщика, работал на Кузнецком металлургическом комбинате. Начал заниматься борьбой в 1954 году. В 1957 году на юношеском первенстве Кузбасса занимает первое место. В 1960 году одержал победу на всесоюзном первенстве спортивного общества «Трудовые резервы». В 1962 году попал в состав сборной СССР Убедительно победив на турнире имени Ивана Поддубного, был включён в олимпийскую команду.

На Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио боролся в весовой категории до 87 килограммов (средний вес). Победитель определялся по минимальному количеству штрафных баллов: за чистую победу (туше) штрафные баллы не начислялись, за победу по решению судей начислялся 1 штрафной балл; за чистое поражение начислялись 4 штрафных балла, за поражение по очкам начислялись 3 штрафных балла, за ничью 2 штрафных балла. Спортсмен, получивший до финальных схваток 6 штрафных баллов, выбывал из турнира. Когда оставалось три или меньше борцов, они разыгрывали между собой медали.

В схватках:
 в первом круге в схватке с Георге Поповичи (Румыния) была зафиксирована ничья, что принесло борцу 2 штрафных балла;
 во втором круге выиграл решением судей у Чеслава Квециньского (Польша) и получил 1 штрафной балл;
 в третьем круге выиграл решением судей у Лотара Метца (ГДР) и получил 1 штрафной балл;
 в четвёртом круге выиграл решением судей у Уэйна Бохмана (США) и получил 1 штрафной балл.
 в пятом круге в схватке с Браниславом Симичем, будущим олимпийским чемпионом (Югославия) была зафиксирована ничья, что принесло борцу 2 штрафных балла и советский борец выбыл из турнира, заняв 4 место.

В 1966 году победил на чемпионате мира и остался вторым на чемпионате СССР, а в 1967 году стал вице-чемпионом мира и победителем Спартакиады народов СССР, соревнования на которых имели статус чемпионата СССР.

Был включён в олимпийскую команду. На Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико боролся в весовой категории до 87 килограммов (средний вес). Победитель определялся по минимальному количеству штрафных баллов: за чистую победу (туше) штрафные баллы не начислялись, за победу по решению судей начислялся 1 штрафной балл; за чистое поражение начислялись 4 штрафных балла, за поражение по очкам начислялись 3 штрафных балла, за ничью 2 штрафных балла. Спортсмен, получивший до финальных схваток 6 штрафных баллов, выбывал из турнира. Когда оставалось три или меньше борцов, они разыгрывали между собой медали.

В схватках:
 в первом круге на 2-й минуте тушировал Хулио Граффинья (Аргентина);
 во втором круге выиграл решением судей Иржи Корманика (Чехословакия) и получил 1 штрафной балл;
 в третьем круге выиграл решением судей у Чеслава Квециньского (Польша) и получил 1 штрафной балл;
 в четвёртом круге в схватке с Петаром Крумовым (Болгария) была зафиксирована ничья, что принесло борцу 2 штрафных балла;
 в пятом круге на 11-й минуте тушировал Уэйна Бохмана (США)

Таким образом, борец вышел в финальную часть соревнований, имея 4 штрафных балла.

В схватке с Браниславом Симичем (Югославия) вновь, как и на прежней олимпиаде была зафиксирована ничья, и В. Оленик завоевал серебряную медаль.

В 1972 году оставил спортивную карьеру и перешёл на работу в Спорткомитет СССР начальником отдела спортивной борьбы, впоследствии стал государственным тренером по классической борьбе. В 1976 году был руководителем сборной олимпийской команды по борьбе на олимпиаде в Монреале, где советские борцы показали выдающийся результат — из десяти комплектов медалей завоевали 7 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль. Затем работал во ВНИИФКе заведующим отделом Олимпийской подготовки, с 1978 по 1985 год в Спорткомитете СССР начальником управления спортивных резервов. С 1985 года являлся заведующим кафедрой физического воспитания Московского института инженеров транспорта

С 1975 года заместитель председателя президиума Всесоюзной Федерации спортивной борьбы, с 1981 года член тренерской комиссии ФИЛА (международной федерации любительской борьбы).

Окончил Сибирский металлургический институт (горный факультет) и заочную аспирантуру ВНИИФК, в ходе обучения в последнее подготовил исследование проблемы совершенствования технического мастерства высококвалифицированных борцов (1968). В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию. Участвовал в создании более чем 50 статей и методических пособий по проблемам подготовки высококвалифицированных борцов.

Валентин Оленик — один из четырёх советских чемпионов мира по классической или вольной борьбе, имеющих ученую степень.

Награждён Орденом «Знак почёта» (1976).

В 1985 году попал в серьёзную автомобильную аварию. Умер в 1987 году в Москве. Похоронен на Востряковском кладбище.

Память 
В Новокузнецке проводится традиционный всероссийский турнир мастеров по греко-римской борьбе памяти Валентина Оленика.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Заслуженные тренеры СССР
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Спортсмены Новокузнецка
Судьи СССР по борьбе
Судьи всесоюзной категории
Выпускники Сибирского индустриального университета
Кандидаты педагогических наук
Похороненные на Востряковском кладбище